Тонди — процветающий буддийский монастырь в Занскаре, Ладакх, северная Индия, примерно в 18 км севернее Падама, на дороге в Зангла, Индия. Основан в 1052 году учеником Наропы, великим лоцавой-переводчиком Марпой (1012—1097). Позднее монастырь стал управлятся школой Гелуг, созданной великим Цзонкхапой.

Это второй по величине монастырь Занскара, в нём проживает около 60 гелугпинских гелонгов. Каждый года на празднике Гутор в 28-29 день 11-го тибетского месяца.

Всего семь храмов. Цзогханг украшен изображениями божеств на чёрном фоне и золотом.

Примечания

Литература 
 Janet Rizvi. (1996). Ladakh: Crossroads of High Asia. Second Edition. Oxford University Press, Delhi. ISBN 0-19-564546-4.
 Schettler, Margaret & Rolf (1981). Kashmir, Ladakh & Zanskar. Lonely Planet Publications. South Yarra, Victoria, Australia. ISBN 0-908086-21-0.

Ссылки 
 Описание на www.buddhist-temples.com
 Информация для посетителей
 Фотографии на trekearth.com

Буддийские монастыри Ладакха
Монастыри школы гелуг
Появились в 1052 году
Монастыри, основанные в XI веке